Дефолт ( – неизпълнение на задължение) може да се отнася за:
 дефолт в правото – неизпълнение своевременно на задължение в съдопроизводството
 дефолт във финансите – неплащане своевременно на задължение по дълг или облигационен заем
 дефолт (по подразбиране) в информатиката – зададена настройка или стойност
 „Дефолт“ – пост-гръндж алтърнатив-рок група от Ванкувър, Канада